Si... puede referirse a lo siguiente:

 Si... (álbum).— Un álbum musical de José Luis Perales.
 Si... (Kipling).— Un poema de Rudyard Kipling.